Kabinett Zinn bezeichnet folgende Landesregierungen Hessens unter Georg August Zinn (SPD):
Kabinett Zinn I (1950–1954)
Kabinett Zinn II (1954–1958)
Kabinett Zinn III (1958–1962)
Kabinett Zinn IV (1962–1966)
Kabinett Zinn V (1966–1969)